Metropolis (dal greco metropolis; meter (μήτηρ) = madre e polis (πόλις) = città) è l'appellativo inglese, simile all'italiano metropoli, per una città di grandi dimensioni e il suo territorio. In tal senso si tratta di un termine proprio dell'urbanistica, ma è stato spesso impiegato anche in altri campi assumendo nel tempo significati diversi.

Cinema
 Metropolis – film del 1927, diretto da Fritz Lang
 Metropolis – film d'animazione del 2001, diretto da Rintarō, tratto dal manga omonimo, a sua volta tratto dal film omonimo del 1927

Geografia
 Metropolis – antica città della Tessaglia
 Metropolis – antica città dell'odierna Turchia
 Metropolis – città dello stato americano dell'Illinois
 Metropolis – città dello stato americano del Nevada

Fumetto
 Metropolis  – manga scritto e illustrato nel 1947 da Osamu Tezuka
 Metropolis – la città immaginaria dove vive Superman
 Capitan Metropolis, personaggio del fumetto Watchmen

Letteratura
 Metropolis – romanzo di Thea von Harbou, alla base del film di Fritz Lang
 Metropolis – romanzo di Upton Sinclair
 Metropolis – saggio di Giorgio Bocca del 1993
 Metropolis – romanzo di Flavio Soriga (2013)

Musica 
 Metropolis – album di Francesco Guccini del 1981
 Metropolis – album di Mauro Nardi del 1993
 Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory – concept album dei Dream Theater del 1999
 Metropolis – album degli FM del  2010
 Metropolis – album di Peter Cincotti del 2012
 Metropolis: Suite I (The Chase) – EP di Janelle Monáe del 2007
 Metropolis – album di Jeff Mills
 Metropolis – album dei Seigmen
 Metropolis – album dei Sister Machine Gun
 Metropolis – album dei Swords
 Metropolis – canzone di David Guetta e Nicky Romero
 Metropolis – brano strumentale dei Duccu
 Metropolis – canzone dei Kraftwerk
 Metropolis Records – etichetta discografica statunitense
 Metropolis – musical basato sull'omonimo film di Fritz Lang

Televisione 
 Metropolis – programma televisivo condotto da Melita Toniolo e Omar Fantini dal dicembre 2012 su Comedy Central
 Metropolis – serie televisiva britannica del 2000

Videogiochi 
 Metropolis – avventura del 1987 della Melbourne House per PC
 Metropolis – platform del 1988 della Power House per Amstrad, C64, Spectrum
 Metropolis – picchiaduro del 1989 della Topo Soft per Amstrad, C64, MSX, Spectrum

Altro
 Metropolis – grattacielo di Auckland
 Metropolis – quotidiano campano con sede a Torre Annunziata
 Nicholas Constantine Metropolis – matematico greco-statunitense